Чемпионат Северной Америки по фигурному катанию — международные соревнования по фигурному катанию, проводившиеся раз в два года (с 1923 по 1971 год) с участием фигуристов США и Канады. Официально этот турнир проводился под эгидой ИСУ, фактически представляя собой соревнования фигуристов США и Канады. Соревнования перестали проводиться после того, как в 1973 году канадская федерация внезапно отказалась от участия в очередном чемпионате в Рочестер (штат Нью-Йорк). Федерация указала на проблемы судейства (зачастую, преимущество получали спортсмены той страны, которая имела большее представительство среди судей), а также нежеланием топ фигуристов соревноваться непосредственно перед чемпионатом мира. В действительности, канадская федерация планировала провести взамен турнир Skate Canada International. Этот турнир предполагался открытым для фигуристов из любых стран-членов ИСУ, обслуживать его должна была международная бригада судей. Американская федерация стала с 1979 года проводить свой турнир — Skate America.

Медалисты

Мужское одиночное катание

Женское одиночное катание

Парное катание

Спортивные танцы на льду

Синхронное катание 

Соревнования по фигурному катанию
Спорт в Северной Америке